Суперкубок Белоруссии по футболу 2014 года — 5-й розыгрыш Суперкубка Белоруссии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Высшей лиги чемпионата Белоруссии и обладатели Кубка Белоруссии предыдущего сезона. Матч состоялся 15 марта 2014 года и в нём встретились чемпион Высшей лиги 2013 футбольный клуб БАТЭ (Борисов) и обладатель Кубка Белоруссии 2012/2013 футбольный клуб «Минск».

Отчёт о матче 
Победу в матче одержал борисовкий БАТЭ, благодаря единственному голу, забитому со штрафного новичком команды, сербским защитником Филипом Младеновичем. Таким образом, БАТЭ выиграл этот трофей в четвёртый раз в истории.

Составы

Статистика матча

См. также 
 Чемпионат Белоруссии 2013
 Кубок Белоруссии 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Младенович удивляет
 Суперкубок. Мартовские иды

2014
Футбол в Европе в 2014 году
Футбольные соревнования в Минске
Март 2014 года
События 15 марта
Спорт в Белоруссии в 2014 году
Матчи ФК БАТЭ
ФК «Минск»